Reino de Fez puede hacer referencia a :

 Sultanato benimerín, estado norteafricano con centro en Fez (1215-1465).
 Sultanato wattásida, estado norteafricano con centro en Fez (1472-1554).